Gediz, città della Turchia
Gediz – fiume della Turchia
Distretto di Gediz, distretto turco dell'omonima città.